Gisu peut désigner :
les Gisu, un peuple d'Ouganda
le gisu (ou masaaba), leur langue